Абревіатура від:
 Меценати для солдата — волонтерський проект;
 Міжнародний демократичний союз — міжнародне об'єднання правих політичних партій;
 Мієлодиспластичний синдром — гематологічне порушення;
 Морські десантні сили — скорочення у військовій справі;
 Московська духовна семінарія — МДС; Московська духовна академія — МДА.

Інше
 Магніторушійна сила (МРС) при кальковому перекладі з російських джерел.